Torrentius est la forme latinisée du nom « van der Beek ». On connaît :

Johannes Torrentius (1589-1644), un peintre néerlandais.
Laevinus Torrentius (1525-1595), un prélat, philologue et poète belge.
Petrus Torrentius (mort en 1567), un cartographe néerlandais.